ВТА првенство (енг. -{WTA Tour Championships}-) је тениски турнир који се игра на крају сезоне. На њему учествују најбоље тенисерке са ВТА листе те сезоне. Од 2011—2013. играо се у Истанбулу, у Турској, а од 2014—2018. у Сингапуру.

Ово је најпрестижнији женски тениски турнир након гренд слем турнира. Формат турнира од 2003. године састоји се из жреба од 8 тенисерки које су подељене у две групе, док је пре тога практикован жреб од 16 најбољих, када се играло по нокаут систему. У дублу од 2014. године учествује 8 тимова, а играће се по нокаут систему као и раније, када је било само 4 тима. Највише титула до сада освојила је Мартина Навратилова, која је на овом такмичењу побеђивала осам пута.

Места одржавања 
 1971. – 1972: Хјустон
 1973. – 1974: Бока Ратон, Флорида
 1975. – 1976: Лос Анђелес
 1977: Њујорк
 1978: Оукланд
 1979. – 2000: Њујорк
 2001: Минхен
 2002. – 2005: Лос Анђелес
 2006. – 2007: Мадрид 
 2008. – 2010: Доха 
 2011. – 2013: Истанбул.
 2014. – 2018: Сингапур
 2019: Шенжен
 2021. : Гвадалахара
 2022. – : Форт Ворт

Досадашњи називи 
 1971. – 1978: -{Virginia Slims Championships}-
 1979. – 1982: -{Avon Championships}-
 1983. – 1994: -{Virginia Slims Championships}-
 1995: -{WTA Tour Championships}-
 1996. – 2000: -{Chase Championships}-
 2001: -{Sanex Championships}-
 2002: -{Home Depot Championships}-
 2003. – 2006: -{WTA Tour Championships}-
 2005. – 2010: -{Sony Ericsson Championships}-
 2011. – 2013: -{WTA Championships}-
 2014: -{WTA Finals}-

Резултати

Појединачно 
{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; font-size: 95%; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor="#efefef"
!Место одржавања
!Година
!Победница
!Поражена у финалу
!Резултат
|-
|  Хјустон
| 1971
|  Били Џин Кинг 
|  Кери Мелвил Рид 
| 6–4, 4–6, 6–1
|-
| rowspan="2"| Бока Ратон
| 1972
|  Крис Еверт 
|  Кери Мелвил Рид 
| 7–5, 6–4
|- 
| 1973
|  Крис Еверт
|  Ненси Ричи Гинтер 
| 6–3, 6–3
|-
| rowspan="3"| Лос Анђелес
| 1974
|  Ивон Гулагонг 
|  Крис Еверт
| 6–3, 6–4
|- 
| 1975
|  Крис Еверт 
|  Мартина Навратилова 
| 6–4, 6–2
|-
| 1976
|  Ивон Гулагонг
|  Крис Еверт
| 6–3, 5–7, 6–3
|- 
|  Њујорк Сити
| 1977
|  Крис Еверт
|  Сју Баркер 
| 2–6, 6–1, 6–1
|-
|  Оукланд
| 1978
|  Мартина Навратилова
|  Ивон Гулагонг 
| 7–6(0), 6–4
|- 
| rowspan="23"| Њујорк Сити
| 1979
|  Мартина Навратилова
|  Трејси Остин 
| 6–3, 3–6, 6–2
|-
| 1980
|  Трејси Остин
|  Мартина Навратилова
| 6–2, 2–6, 6–2
|- 
| 1981
|  Мартина Навратилова
|  Андреа Џегер 
| 6–3, 7–6(3)
|-
| 1982
|  Силвија Ханика  
|  Мартина Навратилова
| 1–6, 6–3, 6–4
|- 
| 1983
|  Мартина Навратилова 
|  Крис Еверт
| 6–2, 6–0
|-
| 1984
|  Мартина Навратилова
|  Крис Еверт
| 6–3, 7–5, 6–1
|- 
| 1985
|  Мартина Навратилова
|  Хелена Сукова 
| 6–3, 7–5, 6–4
|-
| 1986(1)
|  Мартина Навратилова|  Хана Мандликова 
| 6–2, 6–0, 3–6, 6–1
|- 
| 1986(2)
|  Мартина Навратилова
|  Штефи Граф 
| 7–6(6), 6–3, 6–2
|-
| 1987
|  Штефи Граф
|  Габријела Сабатини
| 4–6, 6–4, 6–0, 6–4
|- 
| 1988
|  Габријела Сабатини
|  Пем Шрајвер 
| 7–5, 6–2, 6–2
|-
| 1989
|  Штефи Граф 
|  Мартина Навратилова
| 6–4, 7–5, 2–6, 6–2
|- 
| 1990
|  Моника Селеш 
|  Габријела Сабатини
| 6–4, 5–7, 3–6, 6–4, 6–2
|-
| 1991
|  Моника Селеш 
|  Мартина Навратилова
| 6–4, 3–6, 7–5, 6–0
|- 
| 1992
|  Моника Селеш
|  Мартина Навратилова
| 7–5, 6–3, 6–1
|-
| 1993
|  Штефи Граф 
|  Аранча Санчез Викарио 
| 6–1, 6–4, 3–6, 6–1 
|- 
| 1994
|  Габријела Сабатини
|  Линдси Давенпорт 
| 6–3, 6–2, 6–4
|-
| 1995
|  Штефи Граф
|  Анке Хубер 
| 6–1, 2–6, 6–1, 4–6, 6–3 
|- 
| 1996
|  Штефи Граф
|  Мартина Хингис 
| 6–3, 4–6, 6–0, 4–6, 6–0
|-
| 1997
|  Јана Новотна
|  Мери Пирс 
| 7–6(4), 6–2, 6–3
|- 
| 1998
|  Мартина Хингис
|  Линдси Давенпорт
| 7–5, 6–4, 4–6, 6–2
|-
| 1999
|  Линдси Давенпорт
|  Мартина Хингис
| 6–4, 6–2
|- 
| 2000
|  Мартина Хингис
|  Моника Селеш
| 6–7(5), 6–4, 6–4
|-
| rowspan="1"| Минхен
| 2001
|  Серена Вилијамс
|  Линдси Давенпорт
| предат меч
|- 
| rowspan="4"| Лос Анђелес
| 2002
|  Ким Клајстерс 
|  Серена Вилијамс
| 7–5, 6–3 
|-
| 2003
|  Ким Клајстерс
|  Амели Моресмо 
| 6–2, 6–0 
|- 
| 2004
|  Марија Шарапова 
|  Серена Вилијамс
| 4–6, 6–2, 6–4
|- 
| 2005
|  Амели Моресмо
|  Мери Пирс
| 5–7, 7–6(3), 6–4
|- 
| rowspan="2"| Мадрид
| 2006
|  Жистин Енен
|  Амели Моресмо
| 6–4, 6–3
|-
| 2007
|  Жистин Енен
|  Марија Шарапова 
| 5–7, 7–5, 6–3 
|-
| rowspan="3"| Доха
| 2008
|  Винус Вилијамс
|  Вера Звонарјова 
| 6–7(4), 6–0, 6–2
|-
| 2009
|  Серена Вилијамс
|  Винус Вилијамс
| 6–2, 7–6(4)
|-
| 2010
|  Ким Клајстерс
|  Каролина Возњацки
| 6–3, 5–7, 6–3
|-
| rowspan="3"| Истанбул
| 2011
|  Петра Квитова
|  Викторија Азаренка 
| 7–5, 4–6, 6–3
|-
| 2012
| Серена Вилијамс
| Марија Шарапова 
|6–4, 6–3
|-
| 2013
| Серена Вилијамс
| Ли На
|2–6, 6–3, 6–0
|-
| rowspan="5"| Сингапур
| 2014
| Серена Вилијамс
| Симона Халеп
|6–3, 6–0
|-
| 2015
| Агњешка Радвањска
| Петра Квитова
|6–2, 4–6, 6–3
|-
| 2016
| Доминика Цибулкова
| Анџелик Кербер
|6–3, 6–4.
|-
| 2017
| Каролина Возњацки
| Венус Вилијамс
|6–4, 6–4.
|- 
| 2018
| Елина Свитолина
| Слоун Стивенс
|3–6, 6–2, 6–2.
|- 
| rowspan="2"| Шенжен
| 2019
| Ешли Барти
| Елина Свитолина
|6–4, 6–3.
|-
| 2020 || colspan=3 align=center | није играно — пандемија вируса корона
|-
| rowspan="1"| Гвадалахара
| 2021
|  Гарбиње Мугуруза
|  Анет Контавејт
|6–3, 7–5
|-
| rowspan="1"| Форт Ворт
| 2022
|  'Каролин Гарсија
|  Арина Сабаленка
|7–6(4), 6–4
|- 
|}

 Парови 
 1972. и од 1975. до 1978. такмичење у паровима се није одржало.''

Земље победнице

Највише одиграних финала

Извори

Види још 
 Тенис мастерс куп

Спољашње везе 
 Званична презентација

ВТА Премијер турнири